II. Ramiro aragóniai király (1063-1094)
 II. Ramiro leóni király (898?-951)